

Шудья — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Шудья — річка в Пермському краї, права притока Язьви

Дивись також 
 Виль-Шудья
 Люкшудья
 Стара Шудья